Бесково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бесково — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Бесково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.